Жіноча форма прізвиша Стяжкін.
 Стяжкіна Олена Вікторівна (* 1968) — українська письменниця, публіцист, доктор історичних наук, професор історії.
 Стяжкіна Тетяна Анатоліївна (* 1977) — українська шосейна велогонщиця, учасниця двох олімпіад.